Den Hool (wierde), wierde en boerderij aan het Reitdiep nabij Aduard in Groningen
 't Hool, wijk in Eindhoven (Woensel-Noord)